Wood Norton, manoir situé au nord-ouest d'Evesham, dans le Worcestershire ;
 Wood Norton, village et une paroisse civile située dans le comté de Norfolk ;